Agnieszka Vetulani-Cęgiel (ur. 30 marca 1981 w Poznaniu) – polska politolog i prawoznawca, doktor habilitowana nauk społecznych, nauczycielka akademicka, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, adiunktka i od 2022 kierowniczka Pracowni badań nad polityką i zarządzaniem cyfryzacją w Collegium Polonicum w Słubicach.

Życiorys 
Urodziła się w 1981 w Poznaniu jako córka lingwisty komputerowego Zygmunta Vetulaniego i filolożki Grażyny Małgorzaty z domu Świerczyńskiej. Ma młodszą siostrę Marię (ur. 1996).

W 2005 ukończyła studia magisterskie na kierunku stosunki międzynarodowe w zakresie: prawo, gospodarka i kultura europejska (europeistyka) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005–2006 odbyła studia w ramach Podyplomowgo Studium Kształcenia Tłumaczy Języka
Francuskiego w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2002–2007 odbyła studia magisterskie na na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kierunku instrumentalistyka w zakresie pedagogiki instrumentalnej, w klasie fortepianu. Studia te zakończyła uzyskaniem tytułu zawodowego magistra sztuki w 2007.

W latach 2007–2008 odbyła pięciomiesięczny staż w Komisji Europejskiej. Od lipca 2008 do stycznia 2010 pracowała w Komitecie Integracji Europejskiej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2012 na podstawie rozprawy Lobbing w kształtowaniu prawa i polityki Unii Europejskiej w zakresie prawa autorskiego uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, nadany w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie. Promotorem jej pracy doktorskiej był Ryszard Markiewicz.

W 2022 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od października 2022 jest kierowniczką Pracowni badań nad polityką i zarządzaniem cyfryzacją w Collegium Polonicum w Słubicach.

Do jej zainteresowań badawczych należą: procesy stanowienia prawa w Polsce i UE, lobbing, grupy interesu, integracja europejska, prawo autorskie, medialne i prasowe, nowe media. Opublikowała jako współautorka ponad dwadzieścia artykułów w recenzowanych czasopismach. Opublikowała dwie monografie autorskie. Była współautorką monografii Polski BezŁad Legislacyjny. Rządowy i parlamentarny proces legislacyjny w pierwszych dwóch latach IX kadencji, wydanej przez Fundację im. Stefana Batorego jako XIV Raport Obywatelskiego Forum Legislacji. Była współredaktorką jednej monografii zbiorowej.

Jest członkinią Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego.

Publikacje

Monografie autorskie 
 
 
  Współautorzy: Frączak P., Izdebski K., Kopińska G., Michałek W.

Redakcje 
  Współredaktor: Czub, J. F.

Nagrody 
 Nagroda Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN za pracę doktorską w XI edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP (2013)

Rodzina

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Absolwenci Akademii Muzycznej w Poznaniu
Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ludzie urodzeni w Poznaniu
Polscy politolodzy
Urodzeni w 1981
Agnieszka
Wykładowcy Collegium Polonicum w Słubicach